

Талий Ключ — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Талий Ключ — селище, Краснощоковський район, Алтайський край